Ел Буро има више значења:

 Ел Буро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Буро (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Буро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Буро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Буро, Сан Хосе де Грасија (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Буро (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Буро (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику